Европейското първенство по баскетбол 2011, известно още като Евробаскет 2011, е 37-ото континентално първенство, организирано от ФИБА Европа.

Първенството се провежда в Литва. За втори път (след Евробаскет 1939) Литва домакинства ЕвроБаскет и за пръв път след разпадането на СССР. Финалистите си гарантират място на Олимпийските игри 2012.

Съоръжения 
Мачовете от груповата фаза ще се състоят в четири града. Мачовете от втория кръг ще се състои в Сименс Арена в столицата Вилнюс, а елиминационната фаза ще се състои в новата Залгирис Арена в Каунас.

Отбори 

Първо бе решено 16 отбора да се класират за финалите, но след това ФИБА Европа на среща в Истанбул на 5 септември 2010, бе решено че 24 отбора се класират за финалите, след като завършат квалификациите.

Литва се класират автоматично като домакин, девет държави се класират директно от Световното първенство 2010, 12 държави са определни след квалификационни мачове играни през август 2010 (пет се класират нормално и още седем отбора след решението за разширяване на първенството до 24 отбора) и още два отбора са определени след допълнителни квалификации през август 2011

Квалификации

Класирани отбори

Жребии за груповата фаза 
Жребият се проведе на 30 януари 2011 в Литовския национално-драматичен театър, Вилнюс. Решено бе Група А да играе мачовете си в Паневежис, Група B в Шауляй, Група C в Алитус и Група D в Клайпеда.

Групова фаза

Група А

Група В

Група C

Група D

Втори кръг

Група Е 
Групата се състои от първите три отбора завършили в групите A и B. Отборите, които идват от една група не могат да се срещнат в групата, но резултатите от груповата фаза се включват в класирането.

Първите четири отбора се класират за четвъртфиналите.

Група F 
Групата се състои от първите три отбора завършили в групите C и D. Отборите, които идват от една група не могат да се срещнат в групата, но резултатите от груповата фаза се включват в класирането.

Първите четири отбора се класират за четвъртфиналите.

Елиминационна фаза 
Всички мачове ще се играят в Залгирис Арена, Каунас

5 място

Четвъртфинали

5–8 място

Полуфинали

Седмо място

Пето място

Трето място

Финал

Източници 

Спорт в Каунас
Баскетбол в Литва
Евробаскет